Le  Grand Prix moto de Malaisie 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto de Malaisie s'est déroulée du 27 au  sur le circuit international de Sepang. La blessure consécutive à la chute de Thomas Lüthi lors de la qualification assure le titre mondial de la catégorie Moto2 à Franco Morbidelli.

Classement des MotoGP

Classement Moto2 
L'équipe Kiefer (Dominique Aegerter et Tarran Mackenzie) décide de se retirer de la course à la suite du décès de Stefan Kiefer.

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto de Malaisie
Sport en Malaisie en 2017
Sport en octobre 2017
Malaisie